El Coll de la Cirera és una collada del Massís del Canigó, a 1.731,3 metres d'altitud, en el límit dels termes comunals de Cortsaví, de la comarca del Vallespir, i de Vallmanya, de la de Conflent, tots dos a la Catalunya del Nord.

Està situada al nord de la comuna de Cortsaví i al sud de la de Vallmanya, al costat sud-oest del Puig de Sant Pere i també a prop al sud-oest del Puig de l'Estela, i també a prop al nord-oest de les Mines de Vetera.

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Cortsaví
Colls de Vallmanya